Thouless ist der Familienname folgender Personen:

 David J. Thouless (1934–2019), britischer Physiker und Nobelpreisträger, Sohn von Robert
 Robert Thouless (1894–1984), britischer Psychologe und Parapsychologe, Vater von David J. Thouless